I steht für:
  I, ein Buchstabe des lateinischen Alphabets
 I, das römische Zahlzeichen für eins, siehe römische Zahlen
 I, Jahr I des französischen Revolutionskalenders, siehe Französischer Revolutionskalender/Y1
 Iona (Schottland), gälische Name der Insel  (Eilean na I)
 I (Kana), die romanisierte Form eines japanischen Kana
 System i, der neue Name des Betriebssystems I5/OS des IBM Rechnersystems 
 I (Band), eine norwegische Metal-Band
 I (Tageszeitung, GB), eine britische Tageszeitung, gegründet 2010
 I (Tageszeitung, Portugal), eine portugiesische Tageszeitung, gegründet 2009
 I (Felix-Jaehn-Album), ein Album des deutschen DJs Felix Jaehn
 die selten anzutreffende aber eigentlich korrekte Transkription des koreanischen Familiennamens Lee:
 I Sam-pyeong († 1655), Vater des Imari-Porzellan
 Yanji I (1955–1992), japanische Schriftstellerin

I steht als Symbol oder Abkürzung für:
 Investition einer Volkswirtschaft
 Imperator, Abkürzung in römischen Inschriften und Texten

Chemie:
 Iod, chemisches Element
 Isoleucin, Einbuchstabencode für die Aminosäure 

Mathematik:
 Einheitsmatrix
 Imaginäre Zahl
 Zinssatz

Physik:
 Formelzeichen für den Isospin
 Formelzeichen für die Lichtstärke (Photometrie)
 Formelzeichen für die Stromstärke
 Formelzeichen für das Trägheitsmoment und das Flächenträgheitsmoment
 Kernspin

Kfz-Kennzeichen:
 international: Italien
 Kirgisistan: Gebiet Yssykköl
 Österreich: Innsbruck

Musik:
 i als Abkürzung für index („Zeigefinger“), siehe Gitarre#Techniken der Anschlagshand

Siehe auch:
 -i (Suffix)
 I-Marke
 Binnen-I
 İ (Turksprachen)
 І (kyrillisch)
 Iota
 Baureihe I
 Yi

Abkürzung